Gossembrot ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Gossembrot (~1445–1502), deutscher Finanzberater
 Sigismund Gossembrot der Ältere (1417–1493), deutscher Humanist, Kaufmann und Bürgermeister von Augsburg

Gossembrot steht für:
 Gossembrot (Patrizier), Augsburger Patriziergeschlecht